Ременников, Алексей Михайлович (1918–2007) - советский историк, доктор наук (1971), профессор  Казанского  пединститута,  специалист  по  истории  Поздней Римской империи .
 Прозоровский, Лев Михайлович